Гран-прі Малайзії 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 1 жовтня  на Міжнародному автодромі Сепанг в Сепанзі, штат Селангор, Малайзія. Це п'ятнадцятий етап чемпіонату світу, тридцять сьоме Гран-прі Малайзії і дев'ятнадцяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Сепанг не підписав контракт на проведення Гран-прі в  році.

Класифікація

Примітки 
 – Себастьян Феттель не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Також він отримав штраф в двадцять позицій за заміну елементів двигуна.

Перегони

Примітки 
 – Кімі Ряйкконен не вийшов на старт через поломку силової установки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Малайзії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Жовтень 2017
2017 у малайзійському спорті